Der mexikanische Bundesstaat Yucatán ist in 106 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Die Verwaltungsbezirke werden aus 2.434 Ortschaften (span. Localidades) (davon 133 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren rückläufig (2000: 3.363; 2010: 2.506).

Einzelnachweise

Weblinks 
 yucatan.gob.mx: Municipios de Yucatán (spanisch)
 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México: Estado de Yucatán (spanisch)

Yucatan